Ашман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ашман, Аарон (1896—1981) — израильский поэт и драматург.
 Ашман, Дмитрий Александрович (род. 1969) — российский клубный промоутер.

См.также 
 Ашманов

Примечания